Amerikai egyesült állmaok
Edgerton (Indiana)
Edgerton (Kansas)
Edgerton (Minnesota)
Edgerton (Missouri)
Edgerton (Ohio)
Edgerton (Wisconsin)
Edgerton (Wyoming)

Egyesült Királyság
Edgerton (Huddersfield), West Yorkshire

Kanada
Edgerton (Alberta)